Gheorghe Chivu se poate referi la:
Gheorghe Chivu - lingvist și filolog român
Gheorghe Chivu - poet român
Gheorghe Chivu - deputat român